Фіалков Юрій Якович — український хімік, письменник.
 Фіалков Яків Анатолійович — український радянський хімік, член-кореспондент АН УРСР.
російські прізвища